Ngawang Künga Wangyal (1592-1620), een Tibetaans geestelijke en 26e sakya trizin
Ngawang Künga Sönam (1597-1659), een Tibetaans geestelijke en 27e sakya trizin
Ngawang Künga Tashi (1656-1711), een Tibetaans geestelijke en 29e sakya trizin
Ngawang Künga Thegchen Pälbar (1945), een Tibetaans geestelijke en 41e sakya trizin